trawers (jeździectwo)
 trawers (wspinaczka)
 trawers (góry)
 trawers (żegluga)
 trawers (lotnictwo)
 Trawers (system informatyczny)
 Trawers (gry komputerowe)
 trawers (budownictwo)
 trawers (konstrukcja)
 trawers – element fortyfikacji w postaci wału ziemnego.

Zobacz też 
 Traverse